Исламская партия возрождения — название нескольких политических партий в разных странах.
 Исламская партия возрождения — партия в России начала 1990-х
 Партия исламского возрождения Таджикистана — партия Таджикистана
 Исламская партия возрождения Узбекистана — партия Узбекистана

См. также 
 Исламская партия возрождения
 Партия возрождения